A Copa do Brasil de 1997 foi a 9ª edição dessa competição brasileira de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Grêmio foi o grande campeão em cima do Flamengo e classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1998.

Um confronto do torneio foi estopim para o caso Ivens Mendes, jornalistas do Grupo Globo conseguiram gravações sobre supostas manipulações de resultados entre Vasco x Atlético Paranaense às vésperas das semifinais do torneio, as equipes cujos dirigentes estavam envolvidas não foram punidas, O Corinthians permaneceu nas semifinais e foi eliminado pelo Grêmio e o Atlético começou com menos 5 pontos no Campeonato Brasileiro.

Participantes

Fase Preliminar

|}

Fase Mata-Mata

Final

Premiação 

1997
Futebol de 1997 no Brasil